Ланкастер () — город в округе Вустер, Массачусетс, США. Основан в 1653 году, старейший город в округе Вустер.

В 2000 году население города составило 7380 человек.

В Ланкастере проживала Мэри Роулендсон — женщина, похищенная индейцами-вампаноагами в XVII в. и позднее подробно описавшая свои приключения в книге.

В городе родился (в 1849 году) вырос и учился выдающийся американский биолог-растениевод Лютер Бёрбанк.

Примечания

Ссылки 
 

Города Массачусетса
Населённые пункты округа Вустер (Массачусетс)